

Geografia

Romania
 Drăgănești-Olt, città del distretto di Olt
 Drăgănești, comune del distretto di Bihor
 Drăgănești, comune del distretto di Galați
 Drăgănești, comune del distretto di Neamț
 Drăgănești, comune del distretto di Prahova
 Drăgănești de Vede, comune del distretto di Teleorman
 Drăgănești-Vlașca, comune del distretto di Teleorman

Moldavia
 Drăgănești, comune del distretto di Sîngerei